Чибирлей — село в Кузнецком районе Пензенской области. Административный центр Чибирлейского сельсовета.

Расположено в 14 километрах к югу от Кузнецка на ручье Медаевке.

Современное состояние 
В селе функционируют церковь Евгения Мелитинского, школа, сельский клуб, дом культуры. Установлен памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Население

Известные уроженцы 
 Родионов, Евгений Александрович — российский военнослужащий, рядовой Пограничных войск РФ.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Чибирлейского сельсовета
 История села Чибирлей
 

Населённые пункты Кузнецкого района (Пензенская область)